L'hôtel de l'Europe, un hôtel particulier, inscrit aux monuments historiques, à Lyon.
 L'hôtel de l'Europe et des Princes, un hôtel particulier sis 97, rue de Richelieu, dans le  de Paris.
 L'hôtel de l'Europe Amsterdam, un hôtel à Amsterdam.
 L'hôtel de l'Europe est le plus ancien hôtel de Grenoble, situé place Grenette.
 Le Grand Hôtel de l'Europe, un ancien monument de Singapour, aujourd'hui détruit.

Voir aussi 
 Le Grand hôtel Europe, un hôtel de Saint-Pétersbourg.